Путеводная звезда — указывающая путь, направление пути. Руководящая, направляющая мысль, указывающая верное направление в какой-либо области жизни. Человек, определяющий каким-либо образом чью-либо жизнь. У мореходов древности — Полярная звезда.

Другие значения:
 «Путеводная звезда» () — бразильская теленовелла 2001 года.
 «Путеводная звезда» () — американский полнометражный компьютерный анимационный фильм, вышедший в 2017 году.
 Путеводная Звезда — посёлок в Шарпиловском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии.

Примечания